Il doppio maschile  del Cincinnati Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Novak Đoković e Nenad Zimonjić.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno battuto in finale 4–6, 6–3, 13–11,  Bob Bryan e Mike Bryan.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti)
 Martin Damm /  Leander Paes (semifinali)

 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (quarti, ritiro per infortunio della Ullyett) 
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (campioni) 
 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (semifinali) 
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2007
ATP Tour 2007